Футбольный клуб «Дроэда Юнайтед» () — ирландский футбольный клуб, базирующийся в городе Дроэда. Выступает в Высшей лиге Ирландии.

История 
Клуб был образован путём слияния двух клубов города Дроэда: «Дроэда Юнайтед», основанного в 1919 году и ФК «Дроэда», основанного в 1962 году. Объединение произошло в 1975 году. С 1976 года команда проводит домашние матчи на стадионе Юнайтед Парк. В сезоне 1975—1976 гг. улучшились состояния на поле, поскольку клуб финишировал шестым в лиге, а также во второй раз вышли в финал Кубка ФАИ, проиграв «Богемиан» со счётом 1—0. В следующих трёх сезонах они заняли третье место. В планах на будущее — строительство нового стадиона в 2010 году, который вместит 10 000 зрителей. Первые успехи к новому клубу пришли в 2005 году, «Дроэда Юнайтед» выиграла Кубок Ирландии. В 2006 году был выигран Кубок Сетанты.

Клубные цвета

Достижения 

 Чемпион Ирландии (1) 2007
 Серебряный призёр чемпионата Ирландии (1) 1982/83
 Обладатель Кубка Ирландии (1) 2005
 Финалист Кубка Ирландии (2) 1971, 1976
 Обладатель Кубка Лиги (2) 1983/84, 2012
 Обладатель Кубка первого дивизиона (1) 1990/91
 Обладатель Кубка Сетанты (2) 2006, 2007
 Финалист Кубка Юниоров (4) 1939/1940, 1941/42, 1943/44, 1950/51
 Финалист Кубка Ленстера (2) 1982/83, 1985/86
 Финалист Кубка Тайлера (1) 1979/80
 Финалист Кубка президента (1) 1970/71
 Финалист Молодёжного кубка Ирландии (1) 1971/72, 1972/73, 1996/97

Текущий состав

Известные воспитанники клуба 
Филлипс, Киллиан — полузащитник клуба «Кристал Пэлас» (2022).

Выступление в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы по алфавиту
ФК «Дроэда Юнайтед»
Дроэда